Il singolare del torneo di tennis Hyderabad Open 2005, facente parte del WTA Tour 2005, ha avuto come vincitrice Sania Mirza che ha battuto in finale Al'ona Bondarenko 6-4, 5-7, 6-3.

Teste di serie 

 Li Na (quarti di finale)
 Anna-Lena Grönefeld (semifinali)
 Tat'jana Panova (primo turno)
 Jie Zheng (secondo turno)

 Assente
 Tamarine Tanasugarn (secondo turno)
 Ľubomíra Kurhajcová (primo turno)
 Marija Kirilenko (semifinali)
 Al'ona Bondarenko (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hyderabad Open 2005